Elements ist 
 Elements (Album), ein Studioalbum von Ludovico Einaudi
 Elements (Magazin), ein internationales Magazin für Mineralogie, Geochemie und Petrologie
 Elements (Spiel), ein Kartenspiel von Team Saien
 ein Fitness- und Wellnessunternehmen der Migros-Konzerns